Аллсвенскан 1951/52 — 28-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1951/52 року розпочався 29 липня 1951 року й завершився 8 червня 1952 року.

Чемпіоном Швеції став клуб ІФК Норрчепінг.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція